Wrogowie – dramat Maksima Gorkiego z 1906 roku
 Wrogowie: opowieść o miłości − powieść Isaaca Bashevisa Singera
 Wrogowie (Враги, Wragi) – radziecki film z 1938 roku, w reżyserii Aleksandra Iwanowskiego, na podstawie sztuki Maksima Gorkiego
 Wrogowie (Enemies, a Love Story) − amerykański melodramat z 1989 roku, w reżyserii Paula Mazursky'ego, na podstawie powieści Isaaca Bashevisa Singera

Zobacz też